Katarzynka – jedna z dzielnic Torunia
 Katarzynka – prom przez Wisłę w Toruniu
 Katarzynka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Katarzynka – statuetka w plebiscycie Torunianin Roku Gazety Wyborczej
 Katarzynka Toruń – młodzieżowy klub koszykarski prowadzony przez Bonifacego Karnowskiego, ojca Przemysława
 inna nazwa stokówek prążkowanych

Zobacz też 

 Katarzynki (ujednoznacznienie)